Kamila Neumannová či Kamilla Neumannová může být:

 Kamilla Neumannová (1874–1956) – česká nakladatelka, první manželka básníka Stanislava Kostky Neumanna
 Kamila Značkovská-Neumannová (1900–1991) – česká překladatelka, dcera básníka Stanislava Kostky Neumanna a nakladatelky Kamilly Neumannové